Il singolare del Volvo Masters 1982 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Ivan Lendl ha battuto in finale 6–4, 6–4, 6– 2  John McEnroe.

Tabellone

Note 

Volvo Masters 1982